María Díaz-Corona Centeno (Guadalajara (México), 1994) conocida artísticamente como María Centeno, es una cantautora mexicana del género indie, pop y sonidos acústicos, conocida por ser vocalista de La Isla Centeno.

Trayectoria 
Centeno nació en la ciudad de Guadalajara, de padre y madre mexicanos. Hija de Lourdes Centeno, académica y del artista y fotógrafo de arquitectura, Carlo Díaz-Corona.  

Estudió primero en el Liceo francomexicano de Guadalajara. Posteriormente, recibió clases de música en varias escuelas con diferentes maestros. Formó parte del coro infantil de la Universidad de Guadalajara. Los profesores que marcaron su carrera fueron el guitarrista, Werther Ellerbrock y la cantante Yemilé Santana.

Es Licenciada en Gestión Cultural por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) y en 2011, tomó un curso en la escuela de Berklee College of Music de Boston. 

Centeno comenzó a tocar la guitarra y a escribir sus propias canciones a los doce años. Su primera actuación en público fue a los quince cantando un poema al que había puesto música para la presentación final de su clase. Se sucedieron otras actuaciones como la del Festival de Explosión del Instituto de Ciencias. En este Instituto, con diez y siete años conoció a los compañeros de su primer proyecto formal musical, La Garfield Jazz Band, luego denominada La Garfield, donde escribió las canciones desde 2012 hasta su salida en 2015. En 2016, pasó a integrar La Isla Centeno junto al cantautor Lito de la Isla, con la que ha participado en distintos eventos como el Vive Latino 2022. Su primer lanzamiento en EP como solista llevó el nombre de Violencia.

Referencias 

Cantantes de México